Cet article recense les étoiles situées dans la constellation de la Croix du Sud, classées par magnitude apparente décroissante.

Liste

Voir aussi

Liens internes 
 Croix du Sud
 Liste d'étoiles par constellation

Sources 
 
 
 
 
 

Croix du Sud